Сохо:

 Сохо — торгово-развлекательный квартал в центральной части лондонского Вест-энда.
 Сохо — жилой район, расположен в районе Манхэттен в Нью-Йорке.
 Сохо Медиа — телепроизводственная компания, основана в 2003 году как ООО «Сохо Продакшн».